Linutop — семейство компактных компьютер без движущихся частей в полностью металлическом корпусе.

Компьютеры легко настраивается на работу в качестве тонкого клиента (например, LTSP). Могут использоваться в интернет-кафе, общественных библиотеках, школах.

Изначальная версия 
Первая версия имеет размеры: 9,3×2,7×15 см. В комплекте поставляются клавиатура и микрофон, используется внешний блок питания. В качестве накопителя используется USB flash на 1 ГБ, есть сетевая карта Ethernet 100BASE-TX.

На компьютер установлена операционная система Xubuntu с ядром Linux 2.6, вместе с набором интернет‐приложений. Также можно просматривать медиафайлы (видео и аудио), записывать и выводить на внешний усилитель звук.

Продавался по цене приблизительно €280 с мая 2007 г.

Сравнение вариантов

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании

Мобильные компьютеры